Юзьвюк — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Юзьвюк, Владимир Порфирьевич (1868 — после 1930) — член IV Государственной думы от Виленской губернии, протоиерей.
 Юзьвюк, Николай Порфирьевич  (1880—1965) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пинский и Брестский Даниил (Юзвьюк).